A 2003-04-es olasz bajnokság volt a Serie A 72. szezonja. Ebben a szezonban a bajnok a Milan lett, míg a kiesők: Perugia, Modena, Empoli, Ancona. Mindezidáig ez volt az utolsó szezon 18 csapattal, a következő szezontól 20-ra bővítették a létszámot.

Csapatok

Kiesett csapatok 
A  következő csapatok estek ki az előző  idényben:
  Atalanta BC  (Rájátszás)
 Piacenza Calcio
 Calcio Como 
 Torino FC

Feljutott  csapatok 
A következő  csapatok jutottak fel a másodosztály  előző  idényéből:
  UC Sampdoria
 AC Siena
 US Lecce
 AC Ancona

Az induló csapatok

A bajnokság  végeredménye 

<div id="fn  1">1 Mivel az olasz kupa döntősei (a Lazio és a Juventus) előrébb végeztek, így az Udinese indulhatott  az UEFA-kupában.

Kereszttábla

Rájátszás 

Az első osztály 15., valamint a másodosztály 6. helyezettje rájátszást vívott egymással a bennmaradásért illetve a feljutásért.

Az  idegenben lőtt több gól szabálya érvényben van. Ha ezek  alapján is döntetlen az állás, akkor 30 perces hosszabbítást játszanak, szükség esetén pedig büntetőpárbajt rendeznek.

A Fiorentina feljutott, míg a Perugia kiesett a Serie B-be.

Gólszerzők

Lásd még 
2003–2004-es Serie B
2003–2004-es olasz kupa

Serie A szezonok
Olasz 1